Almas hace referencia a varios artículos:

 Plural de alma.
 Almas (Brasil), municipio brasileño del estado del Tocantins;
 Almas (críptido), mito originario de Mongolia y el Cáucaso;
 Almas (novela), obra corta de Joanna Russ.
 Almas (AL+), grupo femenil de música y baile.